Lola (voornaam), een voornaam voor een meisje
 Lola (nummer), een rocksong van The Kinks uit 1970
 Lola (taal), een taal uit Indonesië
 Lola (Angola), een plaats in Angola
 Lola (Guinee), een plaats in Guinee
 Lola (prefectuur), een prefectuur in Guinee
 Maribelle (appel), ook wel Lola, een Nederlands appelras
 Lola (automerk), een Britse sportwagenconstructeur
 Lola (geslacht), een geslacht van hooiwagens
 Ivo Lola Ribar, een historisch merk van scooters
 Lola Bobesco, Belgisch/Roemeens violist
 Geografische coördinaten, LoLa coördinaten, (afkorting voor Longitude en Latitude)
 LOLA landscape architects, een landschapsarchitectenbureau uit Rotterdam 
 Lola (soapserie),
 Lola (tijdschrift), een Belgisch wekelijks vrouwenblad

Films
 Lola (1961) van Jacques Demy met Anouk Aimée en Marc Michel
 Lola (1964) van Dinos Dimopoulis met Jenny Karezi en Nikos Kourkoulis
 Twinky (1969) van Richard Donner met Charles Bronson en Susan George
 Lola (1981) van Rainer Werner Fassbinder met Barbara Sukowa en Armin Mueller-Stahl
 Lola (1986) van Bigas Luna met Ángela Molina en Patrick Bauchau
 Lola rennt (1998) van Tom Tykwer met Franka Potente en Moritz Bleibtreu
 Lola (2001) van Carl Bessai met Sabrina Grdevich
 Lola (2007), Spaanse film geregisseerd door Miguel Hermoso
 Lola (2009) van Brillante Mendoza

 Deutscher Filmpreis, filmprijs die ook wel Lola genoemd wordt